Condado de Park é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
 Condado de Park (Colorado)
 Condado de Park (Montana)
 Condado de Park (Wyoming)

Desambiguações de topônimos